Estado Novo in Portugal
 Estado Novo in Brazilië